T34, T-34 ou T.34 peut signifier :

Aéronautique 
 Slingsby T.34 Sky, un planeur britannique.

Cinéma 
 L'Odyssée du T-34, un film de guerre sovietique de Nikita Kurikhin et Leonid Menaker sorti en 1965 ;
 T-34, un film de guerre russe d’Alexeï Sidorov sorti en 2019.

Domaine militaire 
 Beechcraft T-34 Mentor, un avion d’entraînement américain ;
 T-34, un char de combat moyen soviétique ;
 T34 Calliope, un char de combat américain.

Médecine 
 Gelure avec nécrose des tissus, d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 , une classification en athlétisme handisport.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres